Neufeld fait notamment référence à :

Toponyme

Neufeld, une commune de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Cappel-Neufeld, un quartier de la commune de Wurster Nordseeküste, en Basse-Saxe.

Neufeld an der Leitha, une ville du district d'Eisenstadt-Umgebung ;

Neufeld, un quartier de la ville de Berne.

Patronyme 

 Kevin Neufeld (1960-2022), rameur d'aviron canadien
 Mace Neufeld (1928-2022), un producteur américain
 Martin Neufeld, un acteur canadien
 Max Neufeld (1887-1967), un acteur, scénariste, producteur et réalisateur autrichien.
 Sarah Neufeld (1979-), une violoniste canadienne
 Sigmund Neufeld (1896-1979), un producteur de cinéma américain
Patronyme allemand
Patronyme juif